В одиночному розряді тенісного турніру Cincinnati Open 1974, який належав до категорії гран-прі, Марті Ріссен здобув титул, у фіналі перемігши Боба Луца 7-6, 7-6.

Сіяні гравці 

 Марті Ріссен (Чемпіон)
 Боб Луц (фінал)
 Колін Діблі (півфінал)
 Шервуд Стюарт (півфінал)

 Камівадзумі Дзюн (чвертьфінал)
 Стів Крулевітс (чвертьфінал)
 Том Едлефсен (1-ше коло)
 Том Леонард (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Cincinnati Masters